Pinales é uma ordem dentro da classe Pinopsida. Pertencem a esta ordem, entre muitas outras espécies, os pinheiros, cedros, ciprestes, teixos, sequóias e araucárias.

Ordens de plantas